Eerste feministische golf, beginnend rond 1850
 Tweede feministische golf, in de jaren 1960 tot de jaren 1980
 Derde feministische golf, vanaf midden jaren 1990

Feminisme